Американский штат Южная Каролина состоит из 46 округов, максимально допустимого количества по законам штата. Наименьшее количество жителей в округе Мак-Кормик, население которого насчитывает всего 9 958 человек, в то время как в самом густонаселённом округе Гринвилл проживают 451 225 человек.

История 
В колониальный период земля около побережья была разделена на приходы, подобные приходам Церкви Англии. Также были несколько округов, которые выполняли судебные и избирательные функции. Эта структура продолжалась и росла после войны за независимость США. В 1800 году все округа были переименованы в районы, а в 1868 году снова преобразованы в округа.

Список округов

Расформированные приходы, округа и районы

Приходы 
До конца 19 века, окраины штата Южная Каролина, которые были разделены на приходы, сами подразделились на несколько «районов», эти гражданские приходы как правило совпадали (и даже после отделения церкви от государства) с англиканскими церковными приходами.
 Приход Св. Луки (создан колониальной ассамблеей 23 мая 1767 года и располагался в Хилтон-Хед-Айленде и соседних территориях)
 Приход Св. Елены (район Бьюфорта)
 Приход Св. Луки (район Бьюфорта)
 Приход Св. Петра (район Бьюфорта)
 Приход принца Уильяма (район Бьюфорта)
 Приход Св. Андрея (район Чарлстона)
 Приход Св. Варфоломея (район Чарлстона)
 Приход Джона Коллетона (район Чарлстона)
 Приход Джорджа Дочестера (район Чарлстона)
 Приход Св. Филиппа и Св. Михаила (район Чарлстона)
 Крайстчерч Приход (район Чарлстона)
 Приход Св. Томаса и Св. Дэниса (район Чарлстона)
 Приход Джона Беркли (район Чарлстона)
 Приход Св. Стефана (район Чарлстона)
 Приход Джеймса Санти (район Чарлстона)
 Приход Св. Павла (район Чарлстона)
 Приход Всех Святых (район Джорджтауна)
 Приход принца Фредерика (район Джорджтауна)
 Приход Св. Давида (район Черо)
 Приход Св. Марка (район Черо)
 Приход Св. Матфея (район Оринджберга)

Округа 
 Округ Крейвен (создан в 1682 году лордами-собственниками)
 Округ Гранвилл (создан в 1686 лордами-собственниками)
 Округ Оранж (1785—1791)
 Округ Льюисберг (1785—1791)
 Округ Уинтон (современный округ Барнуэлл)
 Округ Либерти (современный округ Марион)
 Округ Винья (прежнее название округа Джорджтаун)
 Округ Клэрмонт
 Округ Сейлем

Районы 
 Район Черо (создан в 1769 году)
 Район Камден (создан в 1769 году)
 Район 96 (создан в 1796 году)
 Район Пинкни (1791—1798)
 Район Вашингтон (1785—1798)
 Район Пендлтон (создан в 1798 году из земель Чероки)

Примечания 

 
Южная Каролина
Округа